est une expression en anglais signifiant « Besoin de toi maintenant ». Elle peut faire référence à :

 , second album studio du groupe  sorti le  ;
 , chanson de l'album ;
 , album de  sorti le  ;
 , chanson de l'album ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .